
Als Van-der-Waals-Radius  (nach Johannes Diderik van der Waals) eines Atoms bezeichnet man den Radius einer gedachten harten Kugel, welche als Modell für das Atomverhalten herangezogen wird. Van-der-Waals-Radien werden durch die Abstände in (nicht chemisch verbundenen) Atompaaren in Kristallen ermittelt.

Darüber hinaus gibt es noch einen Wert für Uran mit 186 pm.

Das Van-der-Waals-Volumen ergibt sich als .

Siehe auch 
 Atomradius, kovalenter Radius
 Van-der-Waals-Kräfte
 Van-der-Waals-Gleichung, Virialentwicklung

Literatur 
 Ulrich Müller: Anorganische Strukturchemie. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage. Teubner, Wiesbaden 2006, ISBN 3-8351-0107-2, S. 74–75.

Weblinks 
 van der Waals radii In: Structural Biology Glossary, imb-jena.de (englisch)

Einzelnachweise 

Physikalische Chemie
Chemische Größe